

Carriera 
Nel circuito ITF ha vinto 2 titoli in singolare e 6 titoli in doppio.

Il 19 giugno 2017 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA (219ª). Il 20 maggio 2013 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio alla posizione n°237.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (2)

Doppio

Vittorie (6)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sportivi afroamericani